Puglisi è un cognome italiano. Può riferirsi a:

Persone

Puglisi
Aldo Puglisi – attore italiano
Antonello Puglisi – attore e regista teatrale italiano
Conchita Puglisi – attrice italiana
Filippo Puglisi – scrittore italiano
Francesca Puglisi – politico italiano
Giovanni Antonino Puglisi – accademico e banchiere italiano
Lino Puglisi – baritono e attore italiano
Maria Puglisi – ex cestista italiana
Maria Grazia Puglisi – docente italiana
Martina Puglisi – ex pallamanista italiana
Onofrio Puglisi – matematico italiano
Pino Puglisi – presbitero e beato italiano
Santi Puglisi – allenatore di pallacanestro italiano
Valentina Puglisi – calciatrice italiana
Valeria Puglisi – ex cestista e allenatrice di pallacanestro italiana

Cognomi composti
Camillo Puglisi Allegra – architetto italiano
Luigi Prestinenza Puglisi – saggista, critico e storico dell'architettura italiano
Salvatore Puglisi Cosentino – imprenditore e mecenate italiano